AZW peut faire référence à :
 Action Zone Wrestling, un championnat de catch ;
 Air Zimbabwe, dans le code aérien ICAO ;
 .azw, un format de fichier utilisé par Amazon Kindle ;
 Architekturzentrum Wien, une partie du Museumsquartier à Vienne.